Negligência intermediária ortogonalizada simétrica da sobreposição diferencial - Um dos muitos método químico quântico semi-empírico. 
Negligência Intermediária da Sobreposição Diferencial de Zerner - um método químico quântico semi-empírico utilizado na química computacional.
Negligência Intermediária Modificada da Sobreposição Diferencial - um método semi-empírico  para o cálculo quantum molecular de estrutura eletrônica 
Negligência Intermediária da Sobreposição Diferencial de Zerner - um método químico quântico semi-empírico desenvolvida por Michael Zerner

Desambiguação